Ufficio – locale in cui vengono svolti lavori intellettuali, molto spesso pratiche amministrative.
Ufficio – termine giuridico.
Procedibilità d'ufficio – nel diritto.
Ufficio liturgico – ciclo di preghiere del cattolicesimo.